Premier League je nejvyšší anglická fotbalová ligová soutěž. Pořádána je Anglickou fotbalovou asociací (FA), podobně jako všechny soutěže registrovaných hráčů na území Anglie a Walesu včetně druhé nejvyšší soutěže EFL Championship.

Soutěž je tvořena celkem 20 týmy, z nichž první čtyři týmy postupují přímo do základní skupiny Ligy mistrů. Pátý tým postupuje přímo do základní skupiny Evropské ligy. Další místo v Evropské lize připadne vítězi FA Cupu. Pokud je vítěz FA Cupu zároveň umístěn do pátého místa, připadne postup do základní skupiny Evropské ligy týmu na šestém místě. Jediná anglická pozice v play-off Evropské konferenční ligy připadne vítězi EFL Cupu. Pokud je vítěz EFL Cupu zároveň umístěn do pátého/šestého místa, připadne účast v play-off Evropské konferenční ligy týmu na sedmém místě. Naopak tři nejhorší týmy soutěže sestupují do EFL Championship, druhé nejvyšší soutěže. Vítěz soutěže má také právo startovat v anglickém superpoháru zvaném Community Shield, kde ho vyzve vítěz FA Cupu.

Od založení soutěže v ní působilo celkem 50 týmů, přičemž 7 z nich vyhrálo ligový titul (Manchester United - 13, Chelsea - 5, Manchester City - 5, Arsenal - 3, Liverpool -1, Blackburn Rovers - 1, Leicester City - 1).

Formát soutěže 
Soutěž je složena z 20 klubů, které hrají dvakrát každý s každým, tedy celkem 38 zápasových kol. Sezona se hraje vždy od srpna do května bez zimní přestávky. Celkem tak obsahuje 380 zápasů. Tři nejhorší týmy sestupují do EFL Championship. Zápasy se hrají v sobotu, v neděli a v pondělí. Výjimečně se koná páteční předehrávka či vložené kolo uprostřed týdne.

Historie 
V raných 90. letech se kluby hrající První divizi () snažily o změny v anglickém fotbale a 17. července 1991 podepsaly budoucí členové nové ligy zakládající smlouvu. Odproštění se od dosavadní fotbalové ligy () a Anglického fotbalového svazu (, The FA) měl novému uskupení uvolnit ruce při vyjednávání svých vlastních smluv týkajících se vysílacích práv a sponzorů. Odklon prvoligových klubů nastal 20. února 1992, následně 22 klubů opouštějících tehdejší ligovou soutěž založilo 27. května téhož roku Premier League, společnost s ručením omezeným.

Premiérová sezóna odstartovala 15. srpna 1992 a zahrnovala 22 klubů. Domácí Sheffield United porazil Manchester United v prvním zápase soutěže 2:1, historicky první gól vstřelil „sheffieldský“ Brian Deane. Mistrovský titul později získal Manchester United. Ke snížení jejich počtu došlo před sezónou 1995/96, kdy v sezóně 1994/95 sestoupila rovnou čtveřice a počet klubů se ustálil na 20.

Nejlepší kluby v historii – podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků 
Historii do roku 1992 naleznete na stránce Football League First Division Historická tabulka Premier League 
Historická tabulka Premier League je kumulativní záznam všech výsledků zápasů, bodů a gólů každého týmu, který hrál v Premier League od jejího založení v roce 1992. Tabulka, která následuje, je aktuální ke konci sezóny 2020/21. Týmy vyznačené tučně hrají  Premier League v sezóně 2021/22. 

V sezóně 2021/22:

 Hráči 

 Hráči s nejvíce zápasy Aktuální k 22. květnu 2022 Kurzívou jsou vyznačeni aktivní profesionální fotbalisté.
 Tučně jsou vyznačeni fotbalisté hrající Premier League.

 Nejlepší střelci Aktuální k 22. květnu 2022 Kurzívou jsou vyznačeni aktivní profesionální fotbalisté.
 Tučně jsou vyznačeni fotbalisté hrající Premier League.

 Brankáři s nejvíce čistými konty Aktuální k 22. květnu 2022 Kurzívou'' jsou vyznačeni aktivní profesionální fotbalisté.
 Tučně' jsou vyznačeni fotbalisté hrající Premier League.

Tabulka střelců podle let

Sponzorské názvy soutěže 

Na konci sezóny 2015/2016 skončila dlouholetá smlouva s Barclays a vedení FA se rozhodlo vstoupit do dalších ročníků bez hlavního sponzora.

Fantasy Premier League 
S více než 6 miliony hráčů je Fantasy Premier League největší "Fantasy" fotbalovou hrou na světě.

Hlavním úkolem je sestavit tým 15 hráčů včetně dvou brankářů, pěti obránců, pěti záložníků a trojici útočníků. Každý týden můžete vybrat startovací jedenáctku ze svého patnáctičlenného týmu, a z nich následně zvolit formaci. Body se sčítají na základě úspěšnosti hráčů v zápasech daného týdne. Trefené góly, čisté trestní karty, asistence a bonus za nejlepšího hráče patří mezi hlavní kritéria hry.

Odkazy

Reference

Související články 
 Hráč roku dle FWA
 Anglický týden

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka Premier League
 Česká stránka věnovaná Premier League 

 
Fotbalové ligové soutěže
Fotbal ve Spojeném království
Anglické fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1992